Fiumorbo, en corse Fiumorbu ou Fium'Orbu, est un toponyme désignant :
 un fleuve (en corse fiume) de Haute-Corse, qui se jette dans la mer Tyrrhénienne : voir Fiumorbo (fleuve)
 une région de Corse, dont l'histoire a marqué les mémoires corses : voir Fiumorbo (région).

On le trouve adjoint à plusieurs noms de communes de la région :
 Isolaccio-di-Fiumorbo
 Prunelli-di-Fiumorbo
 San-Gavino-di-Fiumorbo
 Serra-di-Fiumorbo

Voir aussi :
 Communauté de communes du Fium'orbo

Homonymie